Suchomimus (лат., возможное русское название — зухомим) — род тероподовых динозавров из семейства спинозаврид. Известен по ископаемым остаткам из нижнемеловых (аптских) отложений  в Нигере. Описан группой палеонтологов под руководством Пола Серено в 1998 году. Включает единственный вид — Suchomimus tenerensis. Некоторые палеонтологи относят этот вид к роду Baryonyx.

Систематика

Описание 

Зухомим является типичным представителем семейства спинозаврид, но не является базальным членом группы. Голотип достигал 11 метров в длину, но учитывая, что скелет принадлежит молодой особи, длина взрослого динозавра могла быть несколько выше. Вес по разным оценкам колеблется между 2,7 и 5,2 тонн.

Название Suchomimus, означающее «похожий на крокодила», останки получили за характерные для спинозавров тонкие челюсти, оканчивающиеся «розеткой» зубов. Между предчелюстной и верхнечелюстной костями черепа была большая выемка, а конец нижней челюсти загибался вверх. Всего у динозавра было около 122 зубов. Также отличительными чертами анатомии зухомима являются большой коготь на передних лапах и костные отростки спинных позвонков, формирующие своеобразный «гребень», который очень развился у родственного спинозавра. Длинные, вытянутые назад зубы и мощный коготь длиной до 30 см помогали хищнику добывать рыбу — главный, и, возможно, единственный предмет питания динозавра. Подобное строение челюстей и большой коготь характерны для всех спинозавров. Однако, основываясь на находках зубов спинозаврид в костях птерозавров, можно предположить, что зухомим мог также питаться летающими рептилиями, в частности, орнитохейридами, распространёнными в формации Эльрхаз, где был найден зухомим.

Палеоэкология 

Ископаемые остатки зухомима были обнаружены в формации Эльрхаз, в пустыне Тенере (отсюда видовое название динозавра) в Нигере. Судя по залегающим в тех местах горным породам (в основном, песчаник), во время существования динозавра на территории Нигера протекали крупные реки, в дельтах которых обитало множество животных. Среди раннемеловых лорикат этой формации можно выделить Araripesuchus wegeneri, Anatosuchus minor, Stolokrosuchus lapparenti. Также известны и динозавры —  Kryptops palaios, Eocarcharia dinops, Nigersaurus taqueti, Rebbachisaurus tamesnensis, Carcharodontosaurus saharicus.

Примечания

Ссылки 
 users.qwest.net
 dinosauricon.com
 projectexploration.org
 enchantedlearning.com
 nationalgeograpc.com
 prehistoricplanet.com
 kheper.auz.com

Спинозавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Африки
Фоссилии из меловых отложений Нигера
Фоссилии, описанные в 1998 году